Старосельское сельское поселение — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — деревня Стризнево, расположенная в 35 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 3078 человек.

География 
Расположено на западе района. Граничит:
 на юге с Ярославской областью,
 на западе с Кирилловским и Шекснинским районами и Федотовским сельским поселением,
 на севере с Кубенским сельским поселением,
 на западе с Майским и Сосновским сельскими поселениями,
 на юге-востоке со Спасским сельским поселением.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Старосельского сельского поселения находились:
 Старосельский сельсовет (ОКАТО 19 220 888) с центром Стризнево, включавший 51 населённый пункт,
 Кипеловский сельсовет (ОКАТО 19 220 836) с центром Кипелово, включавший 43 населённых пункта,
 Пудегский сельсовет (ОКАТО 19 220 876) с центром Уткино, включавший 31 населённый пункт.

25 января 2001 года были упразднены деревня Столбово Кипеловского сельсовета и деревня Лумба Старосельского сельсовета. С тех пор состав сельсоветов не изменялся.

1 января 2006 года в составе Вологодского района были образованы Старосельское, Кипеловское, Пудегское сельские поселения. Их состав и центры совпадали с соответствующими сельсоветами.

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло:
 Старосельское сельское поселение — 1012 человек,
 Кипеловское сельское поселение — 1231 человек,
 Пудегское сельское поселение — 861 человек.

8 апреля 2009 года Кипеловское, Пудегское, Старосельское сельские поселения были объединены в Старосельское с центром в деревне Стризнево.

Населённые пункты 
С 2021 года в состав сельского поселения входят 122 населённых пункта, в том числе 117 деревень, 2 жд станции, 2 посёлка, 1 село.

Упразднённые населённые пункты:

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области